Cet article présente les faits marquants de l'année 1945 concernant le jeu.

Événements

Compétitions

Sorties 
Le "jeu de l'oie des alliés".

Récompenses

Décès

Lien externe

Notes et références 

Jeu
Chronologie du jeu